Чарлс је појам који може да се односи на:

 Чарлс — често име код англофонских народа
 Чарлс I Стјуарт, енглески краљ (1625–1649) и други владар из династије Стјуарт
 Чарлс Бебиџ, енглески математичар, филозоф, инжењер, научник и конструктор
 Чарлс Витстон, британски научник
 Чарлс Дикенс, најзначајнији енглески романописац XIX вијека;
 Чарлс Портер, бивши аустралијски атлетичар, који се такмичио у скоку увис
 Чарлс Филип Артур Џорџ, са титулом принц од Велса, престолонасљедник УК
 Чарлс Рајт Милс, амерички социолог и професор социологије половином XX вијека;

географски појмови:
 Чарлс (Роуд Ајланд), насељено мјесто у америчкој савезној држави Роуд Ајланд
 Чарлс Сити (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Чарлс Сити (Вирџинија), насељено мјесто у америчкој савезној држави Вирџинија
 Чарлс Сити округ (Вирџинија), округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Чарлс (острво), острво у америчкој савезној држави Конектикат
 Чарлс (ријека), ријека у америчкој савезној држави Масачусетс